Milambo ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Milambo (* 2005), niederländischer Fußballspieler
 Chola Milambo, sambischer Diplomat